De groene breedbektiran (Rhynchocyclus olivaceus) is een zangvogel uit de familie Tyrannidae (tirannen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 9 ondersoorten:
 Rhynchocyclus olivaceus bardus: van O-Panama tot Z-Bolívar in NW-Colombia.
 Rhynchocyclus olivaceus mirus: de Atrato vallei en inlands in NW-Colombia.
 Rhynchocyclus olivaceus jelambianus: NO-Venezuela.
 Rhynchocyclus olivaceus tamborensis: Santander (NC-Colombia).
 Rhynchocyclus olivaceus flavus: N- en C-Colombia, N-Venezuela.
 Rhynchocyclus olivaceus aequinoctialis: van ZC-Colombia tot NC-Bolivia.
 Rhynchocyclus olivaceus guianensis: Z-Venezuela, de Guyana's en N-Brazilië.
 Rhynchocyclus olivaceus sordidus: amazonisch ZO-Brazilië.
 Rhynchocyclus olivaceus olivaceus: NC- en O-Brazilië.

Externe link
Avibase

Tirannen
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied